hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Michigan
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Utah
 hrabstwo Wayne (ang. Wayne County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia